

Algemeen 
 Zwarte weduwe (archetype), een vrouwelijk wezen, dat relaties aangaat en deze om het leven brengt

Spinnen 
 Zwarte weduwe (spin), een spinnensoort
 Europese zwarte weduwe, een spinnensoort
 Latrodectus hesperus, ook aangeduid als westelijke zwarte weduwe
 Latrodectus variolus, ook aangeduid als noordelijke zwarte weduwe

Personen 
 Florrie Rost van Tonningen-Heubel, een Nederlandse nationaalsocialist
 Elfriede Blauensteiner, een Oostenrijkse seriemoordenares
 Zwarte weduwe van Bodenfelde, een Duitse seriemoordenares
 Belle Gunness, een crimineel en moordverdachte uit de 19e eeuw
 Patricia Dagorn, een Franse crimineel, aangeduid als de Zwarte weduwe van de Rivièra
 Jeanine Steeno, een Belgische moordenares, ook aangeduid als De Engel des Doods
 Chisako Kakehi, een Japanse moordenares
 Marie Becker, een Belgische seriemoordenares, ook wel Weduwe Becker genoemd

Personages 
 Een tovenares uit de film Krull
 Een personage uit De ordening (film)
 Een verschijningsvorm van het personage Blackarachnia in de volgende animatieseries:
 Beast Machines
 Beast Wars (animatieserie)
 Een seriemoordenaar in Addams Family Values (film)

Boeken en audiovisueel 
 De zwarte weduwe (jeugdroman), een jeugdroman van Paul Biegel
 Zwarte weduwe (Ross en Hartman), een thriller van Tomas Ross en Corine Hartman
 De zwarte weduwe (Darian North), een thriller van Darian North
 De zwarte weduwe (De Rode Ridder), een stripverhaal uit de reeks De Rode Ridder
 De zwarte weduwe, een stripverhaal uit de reeks Roodmasker
 De zwarte weduwe en De zwarte weduwe 2, stripverhalen uit de reeks Taï-Dor van Serge Le Tendre
 De Zwarte Weduwe, een stripverhaal uit de reeks Bakelandt (stripreeks)
 De zwarte weduwe, een fictieve musical in Kaapse kaalkoppen, een stripverhaal uit de reeks van Suske en Wiske
 De zwarte weduwe, een aflevering van Bergen Binnen (televisieserie)
 De Zwarte Weduwe, de aflevering van de documentairereeks De Kroongetuigen over Jeanine Steeno
 Zwarte weduwe, een aflevering van de tv-serie Ojciec Mateusz

Zie ook 
 Op zoek naar de zwarte weduwe, een jeugdboek van Elisabeth Mollema
 De Saint En De Zwarte Weduwe, een boek van Leslie Charteris
 De zwarte weduwnaars (Engels: Tales of the Black Widowers), een verhalenbundel van Isaac Asimov
 Weduwen, een geslacht van spinnen uit de familie kogelspinnen
 The Ex-Mrs. Bradford, een film met een zwarte weduwe; in Nederland uitgebracht als De zwarte spin
 Romantische fraude
 Black Widow, de Engelse vertaling (doorverwijspagina)